Sandra Reynolds e Bob Mark hanno battuto in finale Renee Schuurman e Rod Laver 4-6, 13-11, 6-1.

Teste di serie 

 Sandra Reynolds /  Bob Mark (Campioni)
 Renee Schuurman /  Rod Laver (finale)

 Lorriane Coghlan /  Bob Howe (quarti di finale)
 Betty Holstein /  Chris Crawford (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1959